Четвёртый розыгрыш Кубка обладетелей кубков прошёл с 4 сентября 1963 по 15 мая 1964 года. Турнир завершился победой португальского «Спортинга», который обыграл венгерский «МТК». Первая игра между клубами завершилась ничьей 3:3, в переигровке клуб из Лиссабона одержал победу со счётом 1:0.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Переигровка

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1963/64 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Кубок кубков 1963/64 на сайте eurocups-uefa.ru

Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА
Футбол в Европе в 1963 году
Футбол в Европе в 1964 году